Skoog steht für:

 Murashige-Skoog-Medium, Pflanzennährmedium, das in Laboratorien zur Kultivierung von Meristemkulturen eingesetzt wird

Skoog ist der Familienname folgender Personen:
 Folke Skoog (1908–2001), schwedisch-US-amerikanischer Pflanzenphysiologe
 Henric Skoog (* 1996), schwedischer Automobilrennfahrer
 Niklas Skoog (* 1974), schwedischer Fußballspieler
 Nisse Skoog (1921–2014), schwedischer Jazzmusiker, Illustrator und Bildhauer
 Olof Skoog (* 1962), schwedischer Diplomat
 Sofie Skoog (* 1990), schwedische Leichtathletin

Siehe auch:
 Skog